Старосубхангу́лово () — село, административный центр Бурзянского района Башкортостана, центр Старосубхангуловского сельсовета.

История 

Основано башкирами д. Иткулово Бурзянской волости Ногайской дороги (ныне с. Иткулово 2‑е Баймакского района) на собственных землях. Известно с 1756 года, как хутор Субхангулово (по имени первопоселенца Субхангула Кильдекеева). Второе название Алакуянтамагы связано с гидронимом (Алаҡуянтамағы, баш., букв.: устье Алакуяна). Фиксировалось также как Лукъянтамак, Курпычаково. В 1795 г. в 14 дворах проживало 92 человека, в 1866 г. в 30 дворах — 189 человек.

Жители занимались скотоводством, земледелием. С образованием в середине XIX в. выселка Новосубхангулово получило современное название.

Население 

 Национальный состав
Согласно переписи 2002 года, преобладающая национальность — башкиры (92,3 %).

Географическое положение 
Расположено в 205 км к юго-востоку от города Уфы, при впадении реки Алакуян в Белую.

Село разделено на несколько микрорайонов: Центр, мкр Базал (местные называют Финляндия), Кайынтуш и посёлок Агидель.

Транспорт 
Автобусное сообщение с Белорецком, Сибаем и с Уфой.

Экономика и социальная сфера 
Имеется несколько предприятий пищевой промышленности местного значения, лесоперерабатывающий комплекс, краеведческий музей, мечеть современной постройки, центральная усадьба Башкирского государственного природного заповедника, основанного в 1958 году.

Известные уроженцы 
 Юлчурина, Альфия Мурзабулатовна (род. 25 апреля 1960 года) — певица, народная артистка Башкортостана (2010).

Радио 
 68,0 МГц — Радио России (Верхний Авзян);
 71,36 МГц — Радио России;
 101,7 МГц — Спутник ФМ;
 103,7 МГц — Юлдаш FM.

Примечания 

Районные центры Башкортостана
Населённые пункты на Белой (приток Камы)